Kristina Mladenovic era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha deciso di non partecipare.

Il singolare del torneo di tennis Ankara Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ana Savić che ha battuto in finale Mónica Puig 5–7, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Mandy Minella (quarti di finale)
  Mónica Puig (finale)
  Dinah Pfizenmaier (secondo turno)
  Valerija Savinych (withdrew)

 Marta Sirotkina (semifinale)
 Chiara Scholl (primo turno)
 Aleksandra Krunić (semifinale)
 Çağla Büyükakçay (secondo turno)

Qualificate 

  Kristina Barrois (primo turno)
  Yuliya Kalabina (secondo turno)

 Nigina Abduraimova (secondo turno)
 Ana Savić (campionessa)

Lucky loser 

  Danka Kovinić (quarti di finale)

 Ons Jabeur (primo turno)

Wildcard 

  Başak Eraydın (primo turno)
  Sultan Gönen (primo turno)

 Pemra Özgen (primo turno)
 İpek Soylu (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ankara Cup 2012